Таско де Аларкон има више значења:

 Општина Таско де Аларкон (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Таско де Аларкон (Таско де Аларкон, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику